Aberfoyle ist der Name mehrerer Orte:

 Aberfoyle (County Londonderry), Nordirland
 Aberfoyle (Stirling), Schottland
 Aberfoyle (Ontario), Kanada
 Aberfoyle (Texas), Vereinigte Staaten